Владимир Михайлович Крепс (1903—1984) — русский советский писатель, сценарист.  Член ВКП(б) с 1927 года.

Биография 
Родился 12 (25 января) 1903 года в Одессе (ныне Украина). Участник гражданской войны. Был красноармейцем, инструктором Херсонского губвоенкома, инструктором политотдела соединения, инспектором политуправления Балтфлота. Участвовал в боях на Южном фронте, в подавлении Кронштадтского мятежа. С июля 1922 — преподаватель, начальник кафедры Военно-морского политического училища им. Рошаля. В 1926 уволен с флота по состоянию здоровья.

Окончил факультет общественных наук Ленинградского университета (1924), аспирантуру при Научно-исследовательском институте сравнительной истории языков и литературы Запада и Востока (1926). Работал главным редактором киностудии «Межрабпомфильм» (1935—1936), редактором киностудии «Союздетфильм». Автор сценариев игровых, документальных и научно-популярных фильмов.

В 1937 году был арестован, через год освобождён.

С июля 1941 — специальный военный корреспондент кинохроники ТАСС, с августа 1944 — военный корреспондент киногруппы в составе 9-й гвардейской истребительной авиадивизии.

Совместно с К. Б. Минцем был автором сценариев одной из самых популярных детских радиопередач — «Клуб знаменитых капитанов», выходившей в эфир с декабря 1945 года до начала 1980-х годов. Также в соавторстве с К. Минцем написал несколько книг для детей, в том числе по мотивам радиопередачи «Клуб знаменитых капитанов». Член Союза писателей (1950).

Был женат на Богатырёвой Людмиле Александровне (1912—1993).

Умер в 1984 году. Урна с прахом захоронена в колумбарии Донского кладбища.

Премии 
 Орден Трудового Красного Знамени (1973)
 Сталинская премия второй степени (1950) — за сценарий фильма «Райнис» (1949)
 Почётная грамота ЦК ВЛКСМ (1966)
 Знак «Отличник Министерства культуры СССР»

Фильмография 
Художественные фильмы
 1938 — Поезд идёт на Москву (совместно с А. А. Гендельштейном)
 1939 — Воздушная почта (совместно с А. А. Гендельштейном)
 1943 — Дорога к звёздам
 1949 — Райнис (совместно с Ф. Я. Рокпелнисом)
 1955 — Море студёное (совместно с К. С. Бадигиным); Крушение эмирата
 1959 — Лавина с гор (совместно с А. П. Кешоковым)
 1965 — Спящий лев
Документальные и научно-популярные фильмы
 1945 — Александр Покрышкин
 1948 — В гостях у старейших
 1949 — Долина солнца; Лазурный берег
 1958 — Под небом древних пустынь
 1961 — Великий дар природы
 1963 — Борис Щукин

Книги 
(все — в соавторстве с К. Б.  Минцем)
 «По следам затонувшей шхуны»
 «Тайна покинутого корабля»
 «Свистать всех наверх! Клуб знаменитых капитанов. Тетрадь первая.» — 1963
 «Сокровища капитана Ермакова. Фантастическая история для детей. Тетрадь вторая.» — 1964
 «Клуб знаменитых капитанов. Фантастическая история, записанная гусиным пером в клеёнчатых тетрадях, с приложением частной переписки одного городского воробья с конструктором планетоходов серии ВВН» — 1974
 «Клуб знаменитых капитанов. Фантастическая история, записанная гусиным пером в клеенчатых тетрадях, с приложением вахтенных журналов одного городского воробья и конструктора планетоходов серии ВВН. Книга вторая.» — 1977
 «На волне знаменитых капитанов» — 1974
 «Счастливого плавания, Знаменитые Капитаны!» — 1980
 «Путешествие становится опасным» — 1989

Примечания

Литература 
 Юткевич С. И. Кинословарь в 2-х томах. — , Советская энциклопедия, 1966.
 

Выпускники факультета общественных наук ЛГУ
Редакторы по алфавиту
Редакторы СССР
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Члены Союза писателей СССР
Авторы радиопостановок
Члены КПСС
Похороненные на Донском кладбище